Mercatale – frazione di Cortona (AR)
Mercatale – frazione di Ozzano dell'Emilia (BO)
Mercatale – frazione di Sassocorvaro (PU)
Mercatale-San Quirico – frazione di Vernio (PO)
Mercatale-Torre – frazione di Montevarchi e Bucine (AR)
Mercatale in Val di Pesa – frazione di San Casciano in Val di Pesa (FI)